Il doppio del torneo di tennis Budapest Challenger 2 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Oliver Marach e Jarkko Nieminen che hanno battuto in finale Jurij Ščukin e Orest Tereščuk 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Filippo Messori /  Thomas Strengberger (semifinali)
 Andrew Nisker /  Gavin Sontag (primo turno)

 Amir Hadad /  Lovro Zovko (primo turno)
 Emilio Benfele Álvarez /  Dick Norman (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Budapest Challenger 2001